Prvenstvo Jugoslavije u rukometu za žene za sezonu 1977./78. je četvrti put zaredom osvojio klub "Radnički" iz Beograda.

Prva savezna liga 

 Izvori:  
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.  
 50 godina rukometa na Labinštini

Druga savezna liga

Sjever 

<small> Izvori:  
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.  
<ref> [https://library.foi.hr/novine/broj1.aspx?C=130&godina=1978&broj=000024&E= Virovitički list - Tjednik SSRN općine Virovitica, br. 1060 (24/1978), izdano 16. lipnja 1978., str. 8 (II savezna liga Sjever žene - konačna ljestvica))], preuzeto 22. studenog 2022. </ref> Virovitički list, 16. lipnja 1978.  
</small>

 Zapad 

 Izvori:  
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.   

 Treći i niži rangovi 

 Hrvatska 

 Liga ZO Bjelovar 
Također kao Prvenstvo ženske lige Rukometnog saveza Zajednice općina Bjelovar'' 

 Izvori:  
 Virovitički list, 16. lipnja 1978.

Povezani članci  
 Prvenstvo Jugoslavije u rukometu za žene

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986., UDK: 796.322(497.13)(091)
 Jasmina Gruičić: 50 godina rukometa na Labinštini, Labin, 2005., 
  

1977-78